Duga Luka est un toponyme qui peut désigner :
Duga Luka, une localité de Croatie située dans la municipalité de Labin, comitat d'Istrie ;
Duga Luka, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Vranje, district de Pčinja.